

Населені пункти та їхні частини
 Мірославиці — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мірославиці — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мірославиці — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Мірославиці — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Мірославиці — частина міста Константинув-Лодзький в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Мірославиці — частина села Матеушев у гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки